Frederica Piedade (ur. 5 czerwca 1982 w Faro) – portugalska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze najwyższe miejsce 142. w rankingu singlowym WTA osiągnęła w maju 2006 roku i 158. w rankingu deblowym w lutym 2009 roku. Tenisistka regularnie reprezentowała Portugalię w zawodach Fed Cup, w których zapisała się rekordem 12 wygranych meczów i 3 przegranych.

W zawodach rangi ITF wygrała 11 turniejów singlowych i 19 deblowych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Portugalskie tenisistki
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Faro